La regione del Centro-Est (ufficialmente Centre-Est, in francese) è una delle 13 regioni del Burkina Faso. Il suo capoluogo è Tenkodogo.

Suddivisione amministrative
La regione è suddivisa in tre province:
Boulgou
Koulpélogo
Kouritenga

Note

Centro-Est